«Ольжіні читання» — періодичне наукове видання Львівської національної галереї мистецтв. Присвячене міждисциплінарним дослідженням Київської Русі та України. Виходить з жовтня 2005 року, періодичність — один номер на рік. Відповідальний редактор — академік Української академії мистецтв Б. Г. Возницький. Науковий редактор І. З. Мицько. Редакція знаходиться у Львові.

Історія 
Збірник створено 2005 року українськими медієвістами з метою поєднати в одному виданні матеріали досліджень Київської Русі та Україна вчених різних профілів: мистецтвознавців, істориків, фольклористів, істориків архітектури, археологів та представників інших спеціальностей для комплексного вивчення проблем «на стику» дисциплін. З 2001 року редколегія журналу щорічно, проводить міжнародну наукову конференцію «Ольжіні читання», на якій обговорюються представлені для публікації матеріали за «круглим столом».

Назва конференції та однойменного журналу засновники пов'язали з ім'ям рівноапостольної княгині Ольги, батьківщиною якої за новітніми дослідженнями був прикарпатський літописний град Пліснеськ. У зв'язку з цим, в обговореннях конференції та публікації журналу приділяється увага релігії та історії початкового періоду Київської держави, взаємозв'язкам найдавнішого історичного фольклору слов'ян, народів Скандинавії та Німеччини.

Редакція зацікавлена ​​в міждисциплінарному вивченні Пліснеська — одного з найбільших градів Слов'янщини ІХ-ХІІІ ст. і його околиць: Підгорецка, Олеська та Золочева з їхніми середньовічними замками (тепер філіями Львівської галереї мистецтв).

Збірники 
 Конференція «Ольжині читання». Пліснеськ. 10 жовтня 2005 року. - Львів, 2006
 Другі «Ольжині читання». Пліснеськ-Львів. 14-15 червня 2007 року. - Львів, 2007
 Треті «Ольжині читання». Пліснеськ. 31 травня 2008 року. - Львів, 2009
 Четверті «Ольжині читання». Пліснеськ. 16 травня 2009 року. - Львів, 2010
 П'яті «Ольжині читання». Пліснеськ. 7 травня 2010 року. - Львів - Броди, 2011

Література 
 Войтович Леонтій. Князівські династії Східної Європи Гірськолижний (кінець IX — початок XVI ст.) .
 Войтович Леонтій. Вікінгі в Центрально-Східній Європі: Загадки Ладоги и Пліснеська
 Гудима Юрій. Йосіпівській скарб. Стан и перспективи досліджень
 Гудима Юрій. Стародавня дорога Попідгрідень
 Диба Юрій. Угорські чинників на Політичній та культурній мапі Центральної Європи Гірськолижний Х-ХІ ст.
 Мицько Ігор. Угорські сюжет в для біографії Княгині Ольги
 Мицько І. Даньське походження князя Олега

Посилання 
 Офіційний сайт Львівської галереї мистецтв.
 Бібліотека інформаційногой сайту «На межі територій та епох». м. Броди
 У Княгині Ольги-українське походження
 коріння Хрестителя Русі. Володимир Святий — родом Із Волині ?
 VI Ольжіні читання у Підгорецькому Монастирі отців Васіліян

Історичні журнали
Історіографія в Україні
Засновані в Україні 2005
Ольга (княгиня)